Axiom:

 Axiom — система компьютерной алгебры 
 AXIOM — программное обеспечение для цифровых камер
 Axiom — планируемый новый сегмент МКС компании Axiom Space и, впоследствии, её орбитальная станция
 Axiom Development Kit — универсальная игровая программа